Herxheim peut désigner les communes allemandes suivantes :

 Herxheim am Berg, dans le land de Rhénanie-Palatinat, arrondissement de Bad Dürkheim.
 Herxheim bei Landau/Pfalz, dans le land de Rhénanie-Palatinat, arrondissement de Südliche Weinstraße.
 Herxheim, Verbandsgemeinde (collectivité territoriale) dont cette commune est le siège.
 Herxheim, site archéologique situé sur le territoire de cette municipalité.